Les termes gare de Belleville peuvent s'appliquer à :
 la gare de Belleville (Vendée), qui est une gare ferroviaire de la commune de Belleville-sur-Vie, dans le département de la Vendée ;
 la gare de Belleville (Meurthe-et-Moselle), qui est une gare ferroviaire de la commune de Belleville, dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
 la gare de Belleville-sur-Saône, qui est une gare ferroviaire de la commune de Belleville-sur-Saône, dans le département du Rhône ;
 la gare de Belleville-Villette, qui est une ancienne gare parisienne ;
 la gare de Belleville (Ontario), qui est une gare ferroviaire de la commune de Belleville en Ontario, une province du Canada.

Belleville